VV Rood Zwart, een voetbalclub uit Delden
 VV Rood Zwart Baflo, een voetbalclub uit Baflo
 VV Utrecht (voetbalclub), Rood Zwart was de naam van VV Utrecht voordat het VV Utrecht werd